Горшково — название нескольких населённых пунктов:

Владимирская область 
 Горшково — деревня в Гороховецком районе.

Вологодская область 
 Горшково — деревня в Великоустюгском районе.
 Горшково — деревня в Вологодском районе.
 Горшково — деревня в Усть-Кубинском районе.

Ивановская область 
 Горшково — деревня в Ивановском районе.
 Горшково — деревня в Лежневском районе (Сабиновское сельское поселение).
 Горшково — деревня в Лежневском районе (Чернцкое сельское поселение).
 Горшково — деревня в Приволжском районе.

Калужская область 
 Горшково — деревня в Сухиничском районе.

Костромская область 
 Горшково — деревня в Буйском районе.

Курганская область 
 Горшково — деревня в Шумихинском районе.

Московская область 
 Горшково — посёлок в Дмитровском районе.
 Горшково — деревня в Егорьевском районе.
 Горшково — деревня в Истринском районе.

Татарстан 
 Горшково — село в Новошешминском районе.

Тверская область 
 Горшково — деревня в Зубцовском районе.
 Горшково — деревня в Лихославльском районе.
 Горшково — деревня в Максатихинском районе (Селецкое сельское поселение).
 Горшково — деревня в Максатихинском районе (Труженицкое сельское поселение).
 Горшково — деревня в Ржевском районе.
 Горшково — деревня в Торжокском районе.
 Горшково — деревня в Фировском районе.

Тульская область 
 Горшково — деревня в Венёвском районе.
 Горшково — село в Ясногорском районе.

Ярославская область 
 Горшково — деревня в Борисоглебском районе.
 Горшково — деревня в Некоузском районе.